Admission peut signifier :
 acceptation ;
 considéré comme vrai, en mathématiques ;
 admission, une des phases du cycle d'un moteur à piston (à eau, à vapeur ou à combustion interne) pendant laquelle des fluides non combustibles sont introduits dans le volume variable (par extension, ce terme désigne l'ensemble de la chaîne qui permet la création et le cheminement des gaz inflammables dans un moteur à combustion interne) ;
 admission, le conduit par lequel les gaz frais arrivent dans la chambre de combustion d'un moteur à allumage commandé ou diesel ; 
 collecteur d'admission, la pièce constituée par l'assemblage de plusieurs conduits d'admissions sur un moteur à explosion multi-cylindres ;
 Admission, une comédie américaine coproduite et réalisée par Paul Weitz, sorti en 2013.